International Baccalaureate Organization – fundacja edukacyjna
 International Boxing Organization – organizacja boksu zawodowego